«Малыш Кид» — американский вестерн режиссёра Винсента Д’Онофрио.

Сюжет 
Фильм рассказывает о парне по имени Рио, на глазах у которого разворачивается война между известным бандитом Дикого Запада Билли Кидом и шерифом Пэтом Гарреттом. Главному герою предстоит пережить предательства и потерю родных. Он понимает, что лишь вместе с Билли Кидом он решит свои проблемы, но им попытается помешать жестокий шериф.

В ролях

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Билли Киде